Bodil Hauschildt – fotografo danese
 Steve Hauschildt – musicista statunitense
 Melissa Hauschildt – triatleta australiana